Джандарбеков — тюркоязычная фамилия, женская форма Джандарбекова:
 Джандарбеков, Курманбек (1904/05—1973) — советский казахский оперный певец (баритон), режиссёр, педагог. Народный артист КазССР.

 Джандарбекова, Шолпан Исабековна (1922—2005) — казахская актриса, педагог. Народная артистка СССР.